Orange Grove ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Orange Grove (Mississippi), Ort im Harrison County, Mississippi
 Orange Grove (North Carolina), Ort im Orange County, North Carolina
 Orange Grove (Texas), Stadt im Jim Wells County, Texas
 Orange Grove Estates, Ort im Pima County, Arizona
 Orange Grove Plantation (Louisiana)
 Orange Grove Plantation (South Carolina)
 Orange Grove Villas, Florida

in Australien:
 Orange Grove (Western Australia), Vorort von Perth, Western Australien

in Südafrika:
 Orange Grove (Südafrika), Vorort von Johannesburg, Südafrika